Игорь Мартынов: